

Гоупвелл — місто, штат Нью-Джерсі
 Гоупвелл — місто, штат Нью-Йорк
 Гоупвелл — місто в окрузі Бедфорд, штат Пенсільванія
 Гоупвелл — місто, штат Вірджинія
 Гоупвелл — селище, штат Іллінойс
 Гоупвелл Тауншип — селище в окрузі Камберленд, штат Нью-Джерсі
 Гоупвелл Тауншип — селище в окрузі Мерсер, штат Нью-Джерсі
 Гоупвелл Тауншип — селище в окрузі Бівер, штат Пенсильванія
 Гоупвелл Тауншип — селище в окрузі Бедфорд, штат Пенсильванія
 Гоупвелл Тауншип — селище в окрузі Камберленд, штат Пенсильванія
 Гоупвелл Тауншип — селище в окрузі Гантінгдон, штат Пенсильванія
 Гоупвелл Тауншип — селище в окрузі Вашингтон, штат Пенсильванія
 Гоупвелл Тауншип — селище в окрузі Йорк, штат Пенсильванія
 Гоупвелл — переписна місцевість в окрузі Бредлі, штат Теннессі